Rasmus Rasmussen – attore norvegese
 Rasmus Rasmussen – ginnasta danese
 Rasmus Rasmussen – scrittore faroese